Résultats détaillés du simple messieurs de l'édition 2009 de l'Open d'Australie.

Primes et points 

Les barèmes ont changé par rapport à 2008.

Faits marquants

Avant le tournoi 
 Le russe Nikolay Davydenko,  mondial, a déclaré forfait une semaine et demie avant le tournoi.

Pendant le tournoi 
 C'est la  depuis l'Open d'Australie 2005 que 29 têtes de série minimum sont présentes au  d'un tournoi du Grand Chelem, c'est-à-dire en 16 tournois. Il s'agit de la , depuis l'établissement des 32 têtes de série dans ces mêmes tournois, à Wimbledon 2001, qu'aucune des 26 premières n'est sortie au , c'est-à-dire en 31 tournois.
 Mis à part Gilles Simon, tous les joueurs présents en 1/8 de finale en avaient déjà disputé au moins un en Grand Chelem. En battant sur abandon Gaël Monfils à ce stade, il atteint donc aussi pour la  les quarts de finale en Grand Chelem, tout comme Fernando Verdasco, qui en était à son sixième 1/8 de finale.
 Le  mondial, Rafael Nadal, est le seul joueur à atteindre les demi-finales sans avoir perdu le moindre set.
 Le  mondial, Andy Murray, est le seul joueur parmi les 8 premières têtes de série à ne pas se hisser en 1/4 de finale.
 Le  mondial, Novak Djokovic, tenant du titre, abandonne en 1/4 de finale face à Andy Roddick à la suite d'un gros coup de chaleur, et perd ainsi toute chance de devenir  mondial le 2 février. Il aurait dû gagner le tournoi pour le devenir. À noter qu'un abandon en tournois du Grand Chelem à un stade aussi élevé de la compétition ne s'était plus vu depuis Wimbledon 2007, où c'était déjà le Serbe qui avait abandonné face à Rafael Nadal, en 1/2 finale.
 En écrasant le  mondial Juan Martín del Potro (6-3, 6-0, 6-0) en 1/4 de finale, Roger Federer se qualifie pour sa  1/2 finale consécutive en tournois du Grand Chelem. Le record précédent, détenu par Ivan Lendl, était de 10.
 Le  mondial Jo-Wilfried Tsonga ne confirme pas sa performance de 2008 puisqu'il s'incline dès les quarts de finale.
 Avec le cœur et les tripes, le  mondial Rafael Nadal se qualifie pour sa première finale d'un Grand Chelem sur dur en battant en 5h14 la révélation du tournoi Fernando Verdasco (tombeur d'Andy Murray et de Jo-Wilfried Tsonga). Il devient ainsi le premier Espagnol à se qualifier pour la finale de l'Open d'Australie depuis 1997 où Carlos Moyà avait perdu contre Pete Sampras.
 Le tandem Roger Federer / Rafael Nadal se rencontre pour la septième fois en finale d'un tournoi du Grand Chelem en moins de quatre ans. Du jamais vu dans l'histoire du tennis.
 Rafael Nadal bat Roger Federer en cinq sets (7-5, 3-6, 7-6, 3-6, 6-2) et remporte l'Open d'Australie pour la première fois. C'est aussi son premier titre du Grand Chelem sur dur.
 C'est la  de Rafael Nadal sur Roger Federer en finale d'un tournoi du Grand Chelem sur 7 rencontres.
 C'est la  consécutive de Rafael Nadal sur Roger Federer, tous tournois confondus, depuis le Masters de Monte-Carlo 2008.
 Rafael Nadal est le  Espagnol de l'histoire à remporter ce tournoi.
 Il devient aussi le premier joueur de l'histoire à être tenant du titre de 3 Grands Chelems disputés sur 3 surfaces différentes (Roland Garros 2008, Wimbledon 2008, Open d'Australie 2009)

Parcours

Têtes de série

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Seconde partie

Troisième partie

Quatrième partie

Cinquième partie

Sixième partie

Septième partie

Huitième partie

Confrontations entre compatriotes

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du simple messieurs des Internationaux d'Australie

Liens externes 
  Site officiel
 
 

Simple messieurs de l'Open d'Australie
Tennis en Australie en 2009
Open Australie Simple messieurs
Tennis en janvier 2009
Tennis en février 2009